

Cinema 
 Assolo – film del 1995 diretto da Marco Pozzi 
 Assolo – film del 2014 diretto da Massimo Piccolo 
 Assolo – film del 2016 diretto da Laura Morante

Geografia 
 Assolo – comune italiano della provincia di Oristano

Musica 
 Assolo – in musica, breve sezione solistica presente in un brano, oppure un brano musicale eseguito da un unico suonatore o cantante
 Assolo – album di Claudio Baglioni del 1986
 Assolo – casa discografica italiana, distribuita dalla Karim

Televisione 
 Assolo – programma televisivo comico di LA7
 Assolo - miniserie televisiva del 2021